Gminy w USA:
 Gales (ang. Gales Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Gales (ang. Gales Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora